Чемпионат Бразилии по футболу 2014 (), также известный под названием Бразилейран 2014 (или Бразилейрао 2014, ), — 59-й розыгрыш чемпионата Бразилии. Чемпионат включает в себя четыре дивизиона: Серию A, Серию B, Серию C и Серию D.

Серия A 

В Серии A участвуют 20 команд: 16 лучших команд Серии A 2013 и 4 лучшие команды Серии B 2013. Они играют друг с другом по двух-круговой схеме с играми дома и на выезде. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата получают право участвовать в Кубке Либертадорес 2015. Четыре худшие команды выбывают Серию B 2015.

Участники

Таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Серия B 
Как и в Серии A, в Серии B участвуют 20 команд: 16 лучших команд Серии B 2013 и 4 полуфиналиста Серии C 2013. 20 команд играют друг с другом по двух-круговой схеме дома и на выезде. Четыре лучшие команды выходят в Серию А, а четыре худшие команды выбывают в Серию C 2015.

Участники

Таблица 

Примечание:
1:  С «Америки Минейро» снято 6 очков.

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Серия C 
В Серии C участвуют 20 команд, которые делятся по географическому принципу на две группы, по десять команд в каждой. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где выявляют чемпиона Серии C. Полуфиналисты выходят в Серию B 2015.

Участники 

 Примечание
1:  КРАК заменил «Ипатингу».

Первый этап

Группа A

Группа B 

 Примечание:
1:  С КРАК снято 3 очка.

Финальный этап 
Команды, обозначенные курсивом, провели первые матчи дома. Команды, выделенные полужирным шрифтом, прошли в следующую стадию. Команды, помеченные «звёздочкой» (*), вышли в Серию B 2015.

Общая таблица

Серия D 
В 2014 году в Серии D участвуют 40 команд:
 5 команд, вылетевшие из Серии C 2013;
 По две команды из штатов, занимающих в Рейтинге КБФ места с 1-го по 9-е (18 команд);
 По одной команде из штатов, занимающих в Рейтинге КБФ места с 10-го по 26-е (17 команд).

40 команд делятся на 8 групп по 5 команд. Две лучшие команды из каждой группы попадают в плей-офф. Полуфиналисты выходят в Серию C 2015. Команды, занявшие места с 6-е по 40-е, вылетают из Серии D.

Участники

Первый этап

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа A5

Группа A6

Группа A7

Группа A8 

 Примечания:
1:  По решению Высшего трибунала спортивной юстиции, с «Ривера» было снято 4 очка за использование дисквалифицированного игрока.
2:  По решению Высшего трибунала спортивной юстиции, с «Вилла-Новы» было снято 14 очков за использование дисквалифицированного игрока.

Распределение команд перед 1/8 финала

Финальный этап 
Курсивом выделены команды, проводящие первую игру на своём поле, полужирным — команды, вышедшие в следующий этап, звёздочкой(*) — команды, вышедшие в Серию C 2015.

Общая таблица 

 Примечания:
1:  По решению Высшего трибунала спортивной юстиции, с «Ривера» было снято 4 очка за использование дисквалифицированного игрока.
2:  По решению Высшего трибунала спортивной юстиции, с «Вилла-Новы» было снято 14 очков за использование дисквалифицированного игрока.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КБФ

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия